Охо́тська ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Охотська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Охотська вулиця — вулиця в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.
 Охотська вулиця — вулиця в місті Севастополь.
 Охотська вулиця — вулиця в місті Харків.

 Охотська вулиця — колишня назва Мисливської вулиці в місті Київ.

Вулиці